Конвой Палау – Рабаул (24.03.43 – 02.04.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у березні – квітні 1943-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став важливий транспортний хаб японців Палау у західній частині Каролінських островів. До складу конвою увійшли транспорти Атлас-Мару, Ракуто-Мару, Кізан-Мару, Тойама-Мару, Бенгал-Мару, Йошида-Мару №3, та, можливо Гамбург-Мару. Склад ескорту (так само як і можливе кодове найменування конвою) наразі невідомий.  

20 березня 1943-го судна вийшли із Палау та попрямували на південний схід. В цей період ворожа авіація ще не атакувала комунікації до архіпелагу Бісмарка, проте на них традиційно патрулювали підводні човни. Втім, на цей раз конвой зміг пройти без втрат та 2 квітня прибув до Рабаулу.

Примітки 

Палау 3